Ариспе () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ариспе, Педро (1900—1960) — уругвайский футболист.
 Ариспе — муниципалитет и город в Мексике, входит в штат Сонора.
 Рамос-Ариспе — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Коауила.